Papendorf ist der Name folgender Orte:

 Papendorf (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald 
 Papendorf (Warnow), Gemeinde im Landkreis Rostock
 Papendorf (Holstein), Ortsteil der Gemeinde Brunsbek, Kreis Stormarn 
 Papendorf (Lassan), Ortsteil der Stadt Lassan, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Papendorf, deutscher Name von Rubene, Bezirk Kocēni, Lettland

Siehe auch:
 Pappendorf